Nit kan avse:

 Nit – ett fästelement, se Nitning
 Nit (enhet) – ett föråldrat icke-SI namn för SI-enheten candela/m²
 Påsnit – en produkt vars ändamål är att hålla ihop tunna material med varandra